Чемпионат мира по сноуборду 2003 года — 5-й в истории чемпионат мира, прошедший с 13 по 19 января 2003 года в австрийском Крайшберге. Было разыграно 9 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе, а мужчины выявили сильнейшего в дисциплине Биг-эйр, которая дебютировала на чемпионатах мира.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Спорт в Австрии в 2003 году
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира по сноуборду
Сноуборд в Австрии
Январь 2003 года